Арте́ма () — греческое мужское имя. Известные по имени:

 Артема, епископ Листрийский — апостол из числа семидесяти (I в.)
 Артема — один из Кизических мучеников

См. также 
 Артёма